144 pułk strzelców kresowych
 144 Pułk Piechoty (1939)